Ligusticum oliverianum är en flockblommig växtart som först beskrevs av H.Boissieu, och fick sitt nu gällande namn av R.H.Shan. Ligusticum oliverianum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
oliverianum